Diego Gómez Manrique es el nombre de varias  personalidades:

Diego Gómez Manrique de Lara y Castilla (1409-1458), I conde de Treviño, IX señor de Amusco y adelantado mayor de León.
Diego Gómez Manrique de Lara (primera mitad del siglo XIV - 1385), repostero mayor del rey Juan I, VII señor de Amusco y adelantado mayor de Castilla.